Esistono più comuni francesi con questo nome

Vineuil – Indre
Vineuil – Loir-et-Cher